Буха́ров — русская фамилия.

Известные носители 

 
 Бухаров, Виктор Семёнович (род. 1944) — советский и российский живописец-акварелист.
 Бухаров, Владимир Семёнович (род. 1950) — актёр.
 Бухаров, Игорь Олегович (род. 1960) — президент Федерации рестораторов и отельеров России, издатель журнала «Виномания».